Гвиана може да се отнася за:
 Гвиана, географска област в Североизточна Южна Америка;
 бивша Британска Гвиана, днешна Кооперативна република Гвиана, наричана Гаяна (на английски – официалния им език) за разграничаване от другите понятия – държава в Южна Америка, граничеща на изток със Суринам;
 бивша Нидерландска Гвиана, днешна Република Суринам (на нидерландски – официалния им език) – държава в Южна Америка, граничеща на запад с КР Гвиана и на изток с Френска Гвиана;
 днешна Френска Гвиана, наричана Гиан/Гиян (на френски – официалния им език) – отвъдморски департамент на Франция, граничещ на запад със Суринам;
 бивша Испанска Гвиана (сега регион Гвиана във Венецуела);
 бивша Бразилска Гвиана (сега щат Амапа на Бразилия).